Станойлович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Станойлович, Милорад (1919—1942) — югославский сербский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Станойлович, Момчило (1916—1943) — югославский лётчик, партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.